J. League 2012 var den 20:e upplagan av de japanska högstaligorna (J. League) i fotboll för herrar. Ligan bestod av två divisioner; J1 som är den allra högsta divisionen, samt J2.

J. League division 1

J. League division 1 2012 var den 48:e upplagan av Japans högstaliga i fotboll. Ligans 34 omgångar spelades under perioden 10 mars–1 december 2012. Slutsegrare blev Sanfrecce Hiroshima från Hiroshima.

Totalt spelades 306 matcher med 855 gjorda mål. Sanfrecce Hiroshima gjorde flest mål i turneringen (63). Hisato Satō från Sanfrecce Hiroshima gjorde 22 mål under seriespelet vilket gjorde honom till spelaren med flesta gjorda mål.

Sanfrecce Hiroshima, Vegalta Sendai och Urawa Red Diamonds var de tre lag som placerade sig bäst i poängtabellen, och blev därmed direktkvalificerade till AFC Champions League 2013. Sjätteplacerade laget Kashiwa Reysol blev även de kvalificerade till Champions League genom deras vinst av Emperors Cup 2012.

Poängtabell J1

Resultattabell J1

J. League division 2

J. League division 2 2012 var den 41:a upplagan av Japans näst högsta liga i fotboll. Ligans 42 omgångar spelades under perioden 4 mars–11 november 2012. Slutsegrare blev Ventforet Kofu från Kofu.

Totalt spelades 462 matcher med 1 073 gjorda mål. Shonan Bellmare gjorde flest mål i turneringen (66). Davi från Ventforet Kofu gjorde 32 mål under seriespelet vilket gjorde honom till spelaren med flesta gjorda mål.

Ventforet Kofu och Shonan Bellmare var de två lag som placerade sig bäst i poängtabellen, och blev därmed uppflyttade till J. League division 1 2013. Kyoto Sanga FC, Yokohama FC, JEF United Chiba och Oita Trinita fick spela ett kvalspel om vilket lag som skulle flyttas upp till J1 kommande säsong.

Poängtabell J2

Resultattabell J2

Kvalmatcher till J. League 1 2013
Kyoto Sanga FC, Yokohama FC, JEF United Chiba och Oita Trinita fick spela ett kvalspel om vilket lag som skulle flyttas upp till J1 kommande säsong. Oita Trinita vann bägge sina matcher och spelar därmed i J1 säsongen 2013.

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

2012
2012 i Japan
Fotboll i Japan
Fotbollssäsongen 2012
WP:Projekt Japan